Karta (ali kartica) ima lahko več pomenov:

 zemljevid (geografska karta)
 igralne karte
 vstopnica za dogodek
 vozovnica za vlak, avtobus, letalo...
 razglednica
 luknjana kartica, nekdanji računalniški pomnilnik
 kreditna kartica